Лохнер, Мастер Штефан Кёльнский (, ; 1400—1410, Мерсбург — 1451, Кёльн) — немецкий живописец, ведущий мастер кёльнской школы.

Биография 

Работал в Кёльне с начала 1430-х гг. Рассматривается историками искусства как главный мастер кёльнской школы. Для художников этой школы характерны лиризм и мягкость в трактовке образов Священного Писания.

Лохнер шёл по стопам основателя школы, мастера Вильгельма, с которым равнялся по глубине выражения религиозного чувства и по милой наивности и которого превзошёл в отношении силы лепки и красок. Главное и несомненное его произведение — знаменитый алтарный складень в Кёльнском соборе с изображениями «Поклонения волхвов» на средней доске и сцен из жития св. Гереона и св. Урсулы на боковых створках (написан после 1426 года). Вероятно, ему же принадлежат «Богоматерь в беседке из роз», находящаяся в кёльнском Музее Вальрафа-Рихарца, и «Сретение Господне» (1447) в Дармштадтской галерее.

В 1447 году Лохнер становится членом городского совета Кёльна.

Галерея

Примечания

Литература 
 Искусство средних веков и Возрождения. Энциклопедия. М., Олма-Пресс, 2001. С.207-208. ISBN 5-224-0267-0
 Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 1. М., 1962. С. 456, 509.
 
 
 
 
 
 Chapuis, Julien. Stefan Lochner: Image Making in Fifteenth-Century Cologne. Turnhout: Brepols, 2004. ISBN 978-2-503-50567-1
 Stechow, Wolfgang. «A Youthful Work by Stephan Lochner». The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Volume 55, No. 10, 1968
 Wellesz, Emmy. The Masters, 76: Stephan Lochner. London: Fratelli Fabbri, 1963

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1410 году
Умершие в 1451 году
Художники Германии XV века
Кёльнская школа живописи
Художники готики
Северное Возрождение